Vologases, Vologaeses, Vologeses, Vologaso, Vologeso, Vologasus e Vologesus pode referir-se a:

 Arsácidas

   — xá do Império Arsácida

   — xá do Império Arsácida, também chamado Vologases I da Armênia
   —  xá do Império Arsácida
   — xá do Império Arsácida, também chamado Vologases II da Armênia

  

 Sassânidas

 Ualasses (filho de Pabeco) — dignitário do Império Sassânida, também chamado Vologases
 Ualasses (filho de Seleuco) — dignitário do Império Sassânida, também chamado Vologases

Desambiguações de antropônimos